

Geografia
 Italia
Trappeto – comune della città metropolitana di Palermo
Trappeto – quartiere di Catania
Trappeto – frazione di San Giovanni la Punta nella città metropolitana di Catania

Frantoi
Trappeto – tipico frantoio siciliano e pugliese
Trappeto di Montepeloso – antico frantoio di Modugno nella città metropolitana di Bari